Мэри Гайар (Mary Katharine Gaillard, урожд. Ральф, Ralph, род. 1 апреля 1939, Нью-Брансуик, Нью-Джерси) — американский физик-теоретик, специалист по физике элементарных частиц.
Доктор (1968), эмерит-профессор Калифорнийского университета в Беркли, член НАН США (1991) и Американского философского общества (2000).

Биография 
Окончила  (бакалавр, 1960). Степень магистра физики получила в Колумбийском университете в 1961 году.
Докторскую степень по теоретической физике получила в Университете Париж-юг XI в 1968 году.
В 1964—1968 годах работала в Национальном центре научных исследований (CNRS) в Женеве. В 1968 году возвратилась в США и в том же году поступила ассоциированным исследователем в Калифорнийский университет в Беркли, где с 1981 года профессор физики, ныне профессор-эмерит. В 1964—1981 годах также приглашённый учёный в ЦЕРНе и с 1981 года старший научный сотрудник Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли. В 1996 году была назначена президентом Б. Клинтоном на шестилетний срок в  (по 2002). Подписала «Предупреждение учёных человечеству» (1992).
В 2015 году опубликовала автобиографию «A Singularly Unfeminine Profession: One Woman’s Journey in Physics».

Член Американской академии наук и искусств (1989), Американского физического общества и Американской ассоциации содействия развитию науки.

Награды и отличия:  Лионской академии (1977), премия Эрнеста Лоуренса министерства энергетики (1988), стипендия Гуггенхайма (1989), премия Сакураи Американского физического общества (1993).

Примечания

Литература 
 Elizabeth H. Oakes. Encyclopedia of World Scientists, p. 259.
 Tiffany K. Wayne (2011). American Women of Science Since 1900, pp. 415—416.

Ссылки 
 http://physics.berkeley.edu/people/faculty/Mary-K-Gaillard
 One woman’s journey in physics

Женщины-физики США
Физики-теоретики США
Члены Национальной академии наук США
Члены Американского философского общества
Члены Американской академии искусств и наук
Профессора Калифорнийского университета в Беркли
Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли
Выпускники Колумбийского университета
Действительные члены Американского физического общества
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Подписавшие Предупреждение учёных мира человечеству